Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie słuckim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie kościukowickim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie krasnopolskim
 Barawaja – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie łozieńskim

 Barawaja – tor wyścigowy
 Barawaja – przystanek kolejowy